Баллимун — городской район Дублина в Ирландии, находится в административном графстве Дублин.
 Баллимун — замок в северо-восточном графстве Карлоу, Ирландия.